

Toponyme 

 Le comté de Bogan est une zone d'administration locale dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Patronyme 

 Gerald F. Bogan est un aviateur et vice-amiral de l'US Navy.
 Lucille Bogan est une chanteuse et compositrice afro-américaine de blues.
 Keith Bogans est un joueur de basket-ball américain.

Culture

Personnage de fiction 
 Elias Bogan est un personnage de bande dessinée, ennemi des X-Treme X-Men.

Télévision 
 Bogan Hunters est le titre d'une série télévisée australienne de type fausse téléréalité.

Patronyme anglais
Homonymie de comtés